Gminy w Czechach:
 Újezd – gmina w powiecie Beroun
 Újezd – gmina w powiecie Domažlice
 Újezd – gmina w powiecie Ołomuniec
 Újezd – gmina w powiecie Znojmo
 Újezd – gmina w powiecie Zlín
 Újezd – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Bílý Újezd – gmina w powiecie Rychnov nad Kněžnou
 Červený Újezd – gmina w powiecie Benešov
 Červený Újezd – gmina w powiecie Praga-Zachód
 Dlouhý Újezd – gmina w powiecie Tachov
 Dolní Újezd – gmina w powiecie Svitavy
 Dolní Újezd – gmina w powiecie Przerów
 Drahoňův Újezd – gmina w powiecie Rokycany
 Horní Újezd – gmina w powiecie Třebíč
 Horní Újezd – gmina w powiecie Svitavy
 Horní Újezd – gmina w powiecie Przerów
 Hřivínův Újezd – gmina w powiecie Zlín
 Chodský Újezd – gmina w powiecie Tachov
 Kamenný Újezd – gmina w powiecie Rokycany
 Kamenný Újezd – gmina w powiecie Czeskie Budziejowice
 Malý Újezd – gmina w powiecie Mielnik
 Medový Újezd – gmina w powiecie Mladá Boleslav
 Ostrolovský Újezd – gmina w powiecie Czeskie Budziejowice
 Panoší Újezd – gmina w powiecie Rakovník
 Pletený Újezd – gmina w powiecie Kladno
 Podhorní Újezd a Vojice – gmina w powiecie Jiczyn
 Svatojanský Újezd – gmina w powiecie Jiczyn
 Svijanský Újezd – gmina w powiecie Liberec
 Újezd nade Mží – gmina w powiecie Pilzno Północ
 Újezd pod Troskami – gmina w powiecie Jiczyn
 Újezd u Boskovic – gmina w powiecie Blansko
 Újezd u Brna – gmina w powiecie Brno
 Újezd u Černé Hory – gmina w powiecie Blansko
 Újezd u Chocně – gmina w powiecie Uście nad Orlicą
 Újezd u Plánice – gmina w powiecie Klatovy
 Újezd u Přelouče – gmina w powiecie Pardubice
 Újezd u Rosic – gmina w powiecie Brno
 Újezd u Sezemic – gmina w powiecie Pardubice
 Újezd u Svatého Kříže – gmina w powiecie Rokycany
 Újezd u Tišnova – gmina w powiecie Brno
 Velký Újezd – gmina w powiecie Ołomuniec
 Vysoký Újezd – gmina w powiecie Hradec Králové
 Vysoký Újezd – gmina w powiecie Beroun
 Vysoký Újezd – gmina w powiecie Benešov